Нуево Дија има више значења:

 Нуево Дија (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Дија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нуево Дија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику